Bremnes peut faire référence à :

 Bremnes, localité du comté de Hordaland en Norvège
 Bremnes, localité du comté de Troms en Norvège
 Kari Bremnes, chanteuse et compositrice norvégienne